Finocchieto ima više značenja:
 Finocchieto, Chieti
 Finocchieto, Terni